Julius Meinl steht für:
 Julius Meinl, österreichisches Kaffee-Unternehmen
 Julius Meinl am Graben, Gebäude in Wien
 Handelshaus Julius Meinl, Gebäude in Wien, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Wien/Innere Stadt/E–He

Julius Meinl ist der Name folgender Personen:

* Julius Meinl I. (1824–1914), österreichischer Kaufmann und Unternehmer
 Julius Meinl II. (1869–1944), österreichischer Unternehmer
 Julius Meinl III. (1903–1991), österreichischer Unternehmer
 Julius Meinl IV. (1930–2008), österreichischer Unternehmer
 Julius Meinl V. (* 1959), britisch-österreichischer Bankier